Шелеми́шевское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Скопинском районе Рязанской области.

Административный центр поселения — село Шелемишево.

География

История 
Образовано в соответствии с законом Рязанской области от 7 октября 2004 года.

Население

Состав сельского поселения

Местное самоуправление 
Глава муниципального образования — Иванцов Василий Иванович, избран на этот пост 23 октября 2005 года, переизбран в марте 2009 года, в сентябре 2014 года.

После скоропостижной смертью (12.11.2014) Иванцова В. И. на место главы самоуправления выбран Захаров Роман Анатольевич.

Примечания 

Муниципальные образования Скопинского района
Сельские поселения Рязанской области